L'expression Table ronde peut désigner :
 La Table ronde de la légende arthurienne (réunion de chevaliers à la recherche du Graal) ;
 La Table ronde de 1930 convoquée par le Royaume-Uni pour discuter des réformes en Inde. 
 La Table Ronde, maison d'édition française fondée en 1944 ; elle appartient aujourd'hui au groupe Gallimard ;
 La Table ronde, revue littéraire et philosophique publiée entre 1948 et 1969, aux éditions de la Table Ronde, puis aux éditions Plon à partir de 1950 ;
 Une table ronde est une forme de réunion-débat ;
 Un cercle de réflexion et d'influence : La Table ronde ;
 Un lobby, la Table ronde des industriels européens ;
 La Table ronde, en Allemagne de l'Est en 1990.

Voir aussi
 Round Table (groupe)
 Round Table (cheval)